O Aircross (anteriormente chamado de C3 Aircross) é a versão aventureira do C3 Picasso, um monovolume compacto produzido pela Citroën. Está disponível nas seguintes versões e motorizações:

 Start 1.5 Manual
 Live 1.5 Manual
 Live 1.6 Automático
 Feel 1.6 Manual
 Feel 1.6 Automático
 Shine 1.6 Automático
 Salomon - série especial

Ligações externas
 Página oficial

Aircross